Paulus puede referirse a:

Nombre
Paulo (Flavius Paulus), noble y general del rey visigodo Wamba, y después rebelde contra ese mismo rey.
Paulus Atreides, personaje de Dunas.
Paulus Kruger, líder de resistencia bóer.
Paulus Roetter, biólogo y anatómico alemán.

Apellido
Diane Paulus, directora de teatro y ópera.
Friedrich Paulus, general alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
Pierre Paulus, pintor expresionista valón.
Atwell Sidwell Mopeli-Paulus, escritor de Lesoto.